

Герітедж-Лейк — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Герітедж-Лейк — переписна місцевість, штат Індіана